Терский сельсовет — сельское поселение в Канском районе Красноярского края.

Административный центр - посёлок Красный Маяк.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Терский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Главы сельсовета 
 с 14 марта 2010 года - Кипель Николай Жоржевич
 с 25 января 2015 года - Голоденко Владислав Павлович

Примечания 

Муниципальные образования Канского района
Сельские поселения Красноярского края